Scottish National Gallery of Modern Art
 National Gallery of Modern Art (India)
 National Gallery of Modern Art (Nigeria)